
Molekulska formula -{C40H56}- se može odnositi na:
 Likopen
 α-karoten
 β-karoten